Imię i nazwisko Michaił Nikolski nosili lub noszą m.in.:
 Michaił Wasilijewicz Nikolski (1848–1917) – rosyjski uczony, orientalista
 Michaił Nikolski (1891–?) – rosyjski lekkoatleta, długodystansowiec, olimpijczyk z 1912
 Michaił Aleksandrowicz Nikolski (1901–1969) – radziecki wojskowy, generał pułkownik
 Michaił Iwanowicz Nikolski (1907–1974) – radziecki funkcjonariusz służb specjalnych, generał major